Алексе́й Марты́нов: Мартынов, Алексей Александрович (1820—1903) — русский архитектор, археолог и реставратор.
 Мартынов, Алексей Анатольевич (род. 1970) — российский политолог.
 Мартынов, Алексей Васильевич (1868—1934) — русский и советский хирург, ординарный профессор.
 Мартынов, Алексей Вячеславович (род. 1978) — российский футболист.
 Мартынов, Алексей Павлович (род. 1947) — советский и российский камерный и оперный певец, тенор, профессор.
 Мартынов, Алексей Петрович (1920—1994) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Мартынов, Алексей Фёдорович (1911—1990) — липецкий советский общественный деятель, педагог, историк, писатель и краевед.